Argos Orestiko kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Árgos Orestikó, kommunhuvudort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 
 Dimos Orestida, kommun, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar